Thais Furlan (Santo André,  20 de abril de 1979) é uma jornalista brasileira.

Saiu cedo da sua cidade natal, mudando-se para a cidade de Mauá. Formou-se em publicidade, propaganda e marketing pela Universidade Mackenzie. Logo após, iniciou o curso de jornalismo, conquistando o seu primeiro trabalho na televisão, como estagiária na TV Mackenzie. 

É repórter da Rede Record desde 2005. Integrou a equipe do principal jornal da emissora, o Jornal da Record. Já trabalhou na Rede VTV, na cidade de Santos; TV Bandeirantes, Canal 21, do Grupo Bandeirantes, onde atuava como repórter e apresentadora; além da afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, onde ficou por dois anos, como repórter, no início da carreira. 

Destaca-se pela atuação em reportagens investigativas. Nas eleições norte-americanas foi a enviada especial da rede Record. para acompanhar a rotina do candidato John McCain. Acompanhou a posse de Barack Obama em Washington D.C. e, depois, assumiu o posto de correspondente internacional em Nova York.

Após alguns meses, foi transferida para vaga de correspondente em Londres e, permaneceu lá fazendo reportagens especiais para a TV Record. Passou a trabalhar no Brasil novamente após se tornar mãe de gêmeas, no começo da década passada. 2022 ela continua a realizar diversas matérias jornalísticas para a Record, já participou de cobertura de libertação de diversos inocentes, os quais ela fez reportagens mostrando as contradições daqueles que haviam dado falso testemunho a justiça. 

Busca fazer ações sociais sempre que possível, reflexo de seu lindo coração. 

Naturais de Santo André (São Paulo)
Jornalistas de São Paulo
Alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie